são-joaquinense – abitanti di Novo São Joaquim
são-joaquinense – abitanti di São Joaquim do Monte